Тип «Аннаполис» (, ) — серия канадских эсминцев-вертолётоносцев 1960-х годов. Последние из эскортных эсминцев, созданных на основе типа «Сен-Лорен», эсминцы типа «Аннаполис» отличались постройкой изначально в роли противолодочных эсминцев-вертолётоносцев, в каковые были к началу их строительства переоборудованы эсминцы типа «Сен-Лорен». В 1960—1964 годах были построены два корабля этого типа, получившие названия в честь городов Канады. В середине 1980-х годов они прошли малую модернизацию с целью продления срока службы. Сняты с вооружения эсминцы этого типа были в 1996 и 1998 годах, как и остальные эсминцы на основе типа «Сен-Лорен», будучи заменены современными фрегатами типа «Галифакс».

Представители

Литература